Бирманская операция 1942 года — боевые действия на территории современной Мьянмы с января по май 1942 года (до начала сезона дождей).

Предыстория 
Японским командованием придавалось важное военное и политическое значение расположенной на северном фланге районов Южных морей Бирме. Её захват давал возможность отрезать пути снабжения чанкайшистского Китая, а также создавал плацдарм для вторжения в Индию. Перед началом войны Императорская Ставка в директиве Южной группе армий указывала, что «в период наступательных операций в районах Южных морей захватываются в удобный момент авиационные базы в Южной Бирме и, если позволит обстановка, проводится операция на всей территории Бирмы».

Ход событий

Вторжение японцев и захват Нижней Бирмы 
8 декабря 1941 года японская 15-я армия заняла Таиланд.

16 декабря японский батальон, пройдя по горным тропам через перешеек Кра, достиг аэродрома Виктория-пойнт. Однако аэродром оказался пуст — за два дня до появления японцев британский персонал был эвакуирован морем, поскольку британское командование полагало, что удержать аэродром не удастся.

23 декабря японская авиация совершила первый воздушный налёт на Рангун. 4 эскадрильи (60 самолётов) японских бомбардировщиков в сопровождении истребительной эскадрильи, разбомбили порт и аэродром Рангуна, а также жилые кварталы (погибло более 2 тысяч жителей города). В бой против японцев вступили две истребительные эскадрильи —  британских ВВС и 3-я американская наёмническая (эскадрилья «Адские ангелы», из состава американского наёмнического авиаполка «Летающие тигры»). Британцы сбили 3 японских бомбардировщика, американцы — ещё 8 (потеряв 3 своих истребителя).

Генерал-лейтенант , по приказу Уэйвелла возглавивший оборону Бирмы, распознал намерения японцев ударить через Тенассерим, и направил в Моулмейн прибывшую из Индии  (со штабом , две остальные бригады этой дивизии были в Сингапуре) и  из Шанской области. Кроме того, Хаттон приказал британской эскадрилье нанести удары по аэродромам в Таиланде, а 8 января 1942 года — налёт на Бангкок.

20 января японцы захватили город Тавой. Там японцы начали формировать «Армию независимости Бирмы» из так называемых «» (бирманских левых националистов).

31 января 55-я японская дивизия после продолжавшегося в течение суток боя против 4 индийских батальонов овладела Моулмейном.

9 февраля части 15-й японской армии получили приказ начать наступление на Рангун.

22 февраля началось сражение за мост через реку Ситаун — в 120 км от Рангуна. 23 февраля мост был взорван, чтобы не допустить прохождение по нему японских войск, и в результате на восточном берегу реки (шириной более 500 м) остались отрезанными , 46-я индийские бригады и половина . Переправиться через реку удалось немногим, остальные были убиты или взяты в плен. В итоге в составе 17-й индийской дивизии на западном берегу Ситауна осталось всего 3,5 тысячи солдат и офицеров, без артиллерии и транспорта. Они отошли на запад, к городу Пегу, где к ним присоединилась прибывшая из Северной Африки британская .

1 марта 1942 по просьбе Уэйвелла на территорию Бирмы вступили китайские 5-я и  армии (реально примерно равные дивизиям), начавшие продвигаться на юг по Бирманской дороге.

Японское наступление на Рангун началось 3 марта. 5 марта японские части 15-й армии достигли Пегу и атаковали позиции 17-й индийской дивизии. Прибывший из Индии генерал Александер, сменивший Хаттона на посту командующего войсками в Бирме, приказал защищать Пегу силами 17-й дивизии, в состав которой вошли 7-я бронетанковая бригада и прибывшая , а также приказал идти к Пегу 1-й бирманской дивизии с севера.

Однако японские войска успешно обходили части противника, те, чтобы избежать окружения, отходили, и к утру 8 марта 17-я дивизия заняла оборону в 40 км от Рангуна. К тому времени столица Бирмы была эвакуирована, взорваны портовые сооружения и склады, утром 7 марта гарнизон Рангуна, во главе с генералом Александером и его штабом, покинули город, направившись на север, по шоссе, ведущему в Пром (Пьи).

Днём 8 марта 1942 года передовые японские подразделения вошли в покинутый, практически безлюдный Рангун.

Захват японцами Средней и Верхней Бирмы 
7 марта 1942 японская 15-я армия получила приказ из Токио начать наступление на север Бирмы, с целью разгромить китайские войска. К 15 марта командующий 15-й армией генерал Йида разработал план операции по захвату Средней и Верхней Бирмы. Он рассчитывал на скорое прибытие в Рангун ещё двух японских дивизий —  и , а также на то, что плохо вооружённые и плохо снабжаемые китайские войска не захотят защищать Бирму, а будут отступать к своей границе.

Однако в районе города Таунгу (в 200 км севернее Рангуна) , численно равная полку, оказала упорное сопротивление 55-й японской дивизии. После 4 дней боёв китайцы были окружены, затем сражались ещё 10 дней и, понеся потери личного состава и вооружения, всё-таки прорвались из окружения на север.

Другие китайские части с начала апреля действительно стали отступать, не оказывая серьёзного сопротивления японцам. Британские части также со 2 апреля стали отступать из Прома на север.

10 апреля японские войска вошли в боевое соприкосновение с  (17-я индийская и  дивизии, британская 7-я бронетанковая бригада — под командованием генерал-майора Слима). Вместе с японскими войсками в боевые действия вступила Армия независимости Бирмы (АНБ). Началось дезертирство из бирманских частей британской армии. Генерал Слим по своей инициативе приказал взорвать нефтепромыслы и нефтехранилища в Енанджауне.

17 апреля в районе Енанджауна остатки 1-й бирманской дивизии были окружены и прижаты к реке. 19 апреля они пошли на прорыв, оставив артиллерию и раненых (японцы не стали брать раненых в плен, просто заколов их штыками).

18 апреля японцы окружили 55-ю китайскую дивизию. Вырваться ей не удалось, все китайцы были перебиты или взяты в плен.

6-я китайская армия в конце апреля покинула Бирму, вернувшись в Китай. Британские войска стали отходить на запад, в сторону Индии. 5-я китайская армия — на север, к китайской границе.

Итоги и последствия 
К концу мая 1942 британские и китайские войска покинули Бирму, страна была полностью захвачена японцами.

См. также 
 Бирманская операция (1942—1943)
 Бирманская операция (1944)
 Бирманская операция (1944—1945)

Источники 
 
 
 
 

Сражения войны на Тихом океане
Сражения Великобритании
Сражения Японии во Второй мировой войне
1940-е годы в Мьянме
Конфликты 1942 года